Distrito electoral 21 puede referirse a:
Distrito electoral 21, distrito electoral ubicado en el condado de Monroe.
Distrito electoral 21,  distrito electoral ubicado en el condado de Cedar.